Abanga steht für:

 Abanga-Bigne, Departement in Gabun.
 Abanga (Fluss), Nebenfluss des Ogooué in Gabun